O Campeonato Nacional Andebol 2 de 2018–19 é a 52.ª edição do segundo escalão do campeonato português de andebol masculino. A competição, organizada pela Federação de Andebol de Portugal, é disputada por 30 clubes.

Fase Final

Grupo A

Regra da competição:
FC Gaia 10 pts; Vitória FC 10 pts; AD Sanjoanense 9 pts; Boavista FC 8 pts; SL Benfica 'B' 8 pts; GM 1º Dezembro 8 pts; CD São Bernardo 7 pts; CCR Alto Moinho 6 pts; FC Porto 'B' 6 pts.

Grupo A Calendário

Lista de Melhores Marcadores

Seifeddine Cherif: 241 Golos

Martim Costa: 227

Iuri Rodrigues: 226

Simão Santos: 196

Antonio Cabaca: 188

Grupo B - Zona 1

Regra da competição: Póvoa Andebol Clube 21 pts; CD Xico Andebol 18 pts; GC Santo Tirso 18 pts; CS Maritimo 14 pts; CD Feirense 14 pts; CDC São Paio Oleiros 14 pts; AD Modicus Sandim 13 pts.

Grupo B - Zona 1 Calendário

Grupo B - Zona 2

Regra da competição: Juve Lis 20 pts; AD Albicastrense 19 pts; AC Sismaria 17 pts; ADC Benavente 16 pts; Ílhavo AC 13 pts; CD Mafra 12 pts; SIR 1º Maio 11 pts.

Grupo B - Zona 2 Calendário

Grupo B - Zona 3

Regra da competição: CD Marienses 18 pts; CF Sassoeiros 18 pts; CDE Camões 17 pts; IFC Torrense 17 pts; Lagoa AC 16 pts; ACR Zona Azul 15 pts; Ginasio C Sul 10 pts.

Grupo B - Zona 3 Calendário

Fase Regular

1a Fase - Zona 1

1a Fase - Zona 1 Calendário

1a Fase - Zona 2

1a Fase - Zona 2 Calendário

AD Albicastrense tem uma falta de Comparência com o CD São Bernardo

1a Fase - Zona 3

1a Fase - Zona 3 Calendário

Campeão

Ver também 
 Andebol 1 de 2018–19
 Taça de Portugal de Andebol de 2018–19

http://portal.fpa.pt/fap_portal/do?com=DS;1;111;+PAGE(2000088)+COD_COR_CAIXA(2)+K-CATEGORIA(298)+KID-PROVA(6152)+KID-FASE(15887)+RCNT(100)

Ligações externas 
 Portal da Federação de Andebol de Portugal

Andebol 2
Andebol de 2018 em Portugal
Andebol de 2019 em Portugal